Krzysztof Biegun (ur. 21 maja 1994 w Gilowicach) – polski skoczek narciarski, złoty medalista drużynowego konkursu Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011, letni wicemistrz Polski 2012, reprezentant klubu LKS Sokół Szczyrk. Złoty medalista drużynowy mistrzostw świata juniorów z 2014 oraz srebrny z 2013 roku. Złoty i srebrny indywidualny oraz złoty drużynowy medalista Zimowej Uniwersjady 2013. Zwycięzca jednego konkursu Pucharu Świata.

W październiku 2018 ogłosił zakończenie kariery. W sezonie 2020/2021 został asystentem trenera kadry młodzieżowej mężczyzn w skokach narciarskich.

Przebieg kariery

2010/2011 
8 stycznia 2011 zadebiutował w zawodach FIS Cup w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie zajął 36. miejsce. Dzień później zdobył pierwszy punkt, plasując się na 30. pozycji. Później wystąpił na konkursie tej serii w Szczyrku, gdzie zajął 49. i 31. miejsce. W klasyfikacji generalnej FIS Cupu 2010/2011 uplasował się na 258. miejscu.

15 lutego wystąpił w indywidualnym konkursie podczas Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011. Oddał skoki na odległość 81 m i 89,5 m, co dało mu 26. miejsce. W konkursie drużynowym zdobył złoty medal.

2011/2012 
6 sierpnia 2011 po raz pierwszy zajął miejsce w pierwszej dziesiątce FIS Cup, dzięki zajęciu 8. miejsca w Szczyrku. Dzień później był 20.
26 grudnia podczas mistrzostw Polski skoczył na 104,5 m i 86,5 m. Zajął 20. miejsce.

Biegun zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym 17 lutego 2012 w Oslo. W konkursach rozegranych w tym norweskim mieście zajął kolejno: 52., 43. i 54. miejsce. Natomiast w Wiśle był 66. W marcu wystąpił jeszcze w dwóch konkursach FIS Cup w Garmisch-Partenkirchen (uplasował się na 12. i 10. miejscu).

2012/2013 
Został powołany do reprezentacji Polski w sezonie 2012/2013, przydzielono go do grupy B kadry młodzieżowej. W lecie 2012 Biegun zdobył pierwsze punkty w Letnim Pucharze Kontynentalnym, 1 lipca 2012 za zajęcie 28. miejsca w Stams. Sześć dni później ukończył zawody w Kranju na dwunastym miejscu, skacząc na 107,5 m i 102 m, co było jego dotychczasowym najlepszym rezultatem w Pucharze Kontynentalnym. 21 lipca 2012 zadebiutował w zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle-Malince, gdzie oddał skoki na 120,5 m i 117,5 m. Zdobył zarazem pierwsze punkty, za 20. miejsce. W zawodach LPK w Kuopio uplasował się na 13. i 8. lokacie. Następnie podczas LGP w Hakubie zajął miejsca poza pierwszą trzydziestką – był 38. i 46. 2 września zdobył srebrny medal Letnich Mistrzostw Polski 2012, skacząc na 126 m i 117,5 m.

W zimowym Pucharze Kontynentalnym Biegun zajął 23. miejsce. W początkowej części sezonu wystąpił w Zakopanem, gdzie w drugim konkursie był dziewiętnasty (w pierwszym został zdyskwalifikowany). Od zawodów w amerykańskim Iron Mountain gdzie zajął miejsca: 20., 7. i 17. był już wystawiany regularnie do zawodów PK, nie startując tylko Brotterode. W Wiśle po raz pierwszy stanął na podium – był trzeci po skokach na 124,5 m i 124 m. Do końca sezonu tylko dwukrotnie nie uplasował się w pierwszej dziesiątce konkursu.

W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył srebrny medal. 16 lutego zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. Na skoczni mamuciej Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie zajął 30. miejsce po skokach na odległości 180 i 172 m.

2013/2014 
Biegun został powołany do kadry juniorów reprezentacji Polski w sezonie 2013/2014 prowadzonej przez Macieja Maciusiaka.
W pierwszych zawodach sezonu letniego, odbywających się na obiekcie HS 115 w Stams, zaliczanych do cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego 2013 Biegun odniósł zwycięstwo, oddając skoki na 113 m i 106 m. Tydzień później w słoweńskim Kranj dwukrotnie stanął na podium, zajmując drugie miejsce. Po drugim konkursie objął prowadzenie w całym cyklu.

W odbywających się 28 lipca zawodach indywidualnych w Hinterzarten, zaliczanych do klasyfikacji Letniego Grand Prix 2013 zajął dwunaste miejsce, oddając skoki na 102,5 m i 103 m. 2 sierpnia znalazł się w składzie reprezentacji Polski na konkurs drużynowy LGP w Wiśle. Oddał skoki na 127,5 m i 128 m, a jego drużyna zwyciężyła w domowym konkursie. W konkursie indywidualnym po raz pierwszy w karierze uplasował się w pierwszej dziesiątce, na siódmej pozycji. Skoczył na 127 m i 128,5 m, a w klasyfikacji generalnej awansował na dziewiątą lokatę. Nie startował w dwóch następnych konkursach LGP i spadł w tym czasie na 14. pozycję w tabeli, ex aequo z Dienisem Korniłowem. Powrócił do rywalizacji w tym letnim cyklu w zawodach odbywających się w Hakubie. W pierwszym z nich odniósł zwycięstwo, awansując z zajmowanego po pierwszej serii ósmego miejsca. Oddał skoki na 130 m i 129 m i wyprzedził Simona Ammanna o pół punktu. W drugim konkursie był szósty. Po japońskich konkursach zajmował czwarte miejsce w generalnej klasyfikacji LGP. W Niżnym Tagile był ósmy na normalnym obiekcie, a na dużym po próbach na odległość 127 m i 125 m stanął na najniższym stopniu podium, ex aequo z Andersem Bardalem. Zdobyte punkty pozwoliły mu na przesunięcie się na pozycję wicelidera Letniej Grand Prix, ze stratą 50 punktów do Andreasa Wellingera.

Polska reprezentacja nie wystąpiła na zawodach LGP w Ałmaty. Biegun spadł na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Tymczasem zakończyła się rywalizacja w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Biegun, który wystąpił jedynie w pierwszych czterech konkursach zajął w klasyfikacji generalnej tegoż trzecią pozycję. Zdobył 292 pkt, jego strata do zwycięzcy, Marinusa Krausa wyniosła 117 pkt, do poprzedzającego go Jakuba Jandy – 109 pkt, a przewaga nad czwartym Klemensem Murańką – 19 pkt.

W inauguracyjnym, jednoseryjnym konkursie indywidualnym o Puchar Świata w sezonie 2013/2014 w Klingenthal odniósł, po skoku na 142,5 m, pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Tym samym został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej PŚ w sezonie 2013/2014, a zarazem drugim Polakiem obok Adama Małysza, który mógł skakać w żółtym plastronie lidera. Jednocześnie został szóstym w historii polskim skoczkiem który wygrał konkurs PŚ. Tydzień później w Ruce uplasował się na osiemnastej pozycji po skokach na 128 m i 125 m. Zdobyte punkty pozwoliły mu na utrzymanie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. W konkursach w Lillehammer plasował się poza pierwszą trzydziestką, na 32. i 36. miejscu. Spadł na dziesiątą lokatę w klasyfikacji generalnej.

W konkursie indywidualnym na obiekcie normalnym rozegranym w ramach Zimowej Uniwersjady 2013 w Predazzo Biegun zdobył srebrny medal. Oddał skoki na 100 m i 101,5 m, a do zwycięzcy Samiego Niemiego stracił 3,1 pkt. Podczas rozgrywanego 18 grudnia na tej samej skoczni konkursu drużynowego zdobył złoty medal. W swoich próbach uzyskał 100m i 103,5m i indywidualnie był najlepszym skoczkiem konkursu. Dwa dni później był najlepszy w zawodach indywidualnych na skoczni dużej. Oddał skoki na odległość 129m i 127m i zwyciężył z przewagą 11,2 pkt nad drugim Samim Niemim.

Krzysztof Biegun znalazł się w składzie reprezentacji Polski na dwa pierwsze konkursy 62. Turnieju Czterech Skoczni. W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, po skoku na 133m, zajął 13. miejsce. W pierwszej serii, rozgrywanej systemem KO, rywalizował z Gregorem Deschwandenem. Polak uzyskał 123m, co było wynikiem gorszym o 0,5m od próby Szwajcara, jednak wyższe noty i punkty za wiatr zapewniły Biegunowi awans do drugiej serii. Po pierwszej rundzie zajmował 28. miejsce. W swojej drugiej próbie Biegun uzyskał 119,5m i zawody zakończył na 27. miejscu. W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Patrenkirchen zajął 20. miejsce po skoku na 131m. W konkursie noworocznym rywalizował w parze z Tomazem Naglicem. Uzyskał 128m, wygrał ze Słoweńcem, po pierwszej serii zajmował 30. miejsce, ex aequo ze Stefanem Kraftem. W drugim skoku Krzysztof Biegun uzyskał 126m i ostatecznie zajął niepunktowane, 31. miejsce pomimo występu w obu seriach. Po dwóch konkursach zajmował 20. miejsce w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni z dorobkiem 489 pkt. Podczas rozgrywanych 3 stycznia kwalifikacji na skoczni Bergisel w Innsbrucku skoczył 113m i w efekcie nie awansował do konkursu. W składzie polskiej drużyny na konkurs w Bischofshofen Bieguna zastąpił Piotr Żyła. W klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni Krzysztof Biegun zajął 35. miejsce.

Podczas konkursów lotów na skoczni Kulm nie startował. Krzysztof Biegun powrócił do rywalizacji w Pucharze Świata podczas konkursu w Wiśle. W kwalifikacjach przeprowadzonych 16 stycznia oddał skok na 120,5m i zajął 29. miejsce. W pierwszej serii rozgrywanego tego samego dnia konkursu uzyskał 127,5m i po skokach 50 zawodników zajmował 11 lokatę. W drugim skoku osiągnął 119m i zawody ukończył na 20. miejscu. Dzień później rozegrano eliminacje do niedzielnego konkursu w Zakopanem. Biegun skoczył 117,5m, co dało mu 21. miejsce. W rozegranym 19 stycznia jednoseryjnym konkursie na Wielkiej Krokwi zajął 15. miejsce, uzyskał odległość 126,5m. Krzysztof Biegun został powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w Val di Fiemme. Z powodu przygotowań do tej imprezy nie wystąpił w konkursach Pucharu Świata w Sapporo.

28 stycznia odbyły się pierwsze oficjalne treningi przed konkursami skoków na Mistrzostwach Świata Juniorów. W pierwszym uzyskał 93 metry i uplasował się na 11 pozycji, w drugim był 17 po skoku na 93,5m. Następnego dnia oddał skoki na odległość 94,5m oraz 86,5m. Dały mu one odpowiednio 20. i 52. miejsce. W pierwszej serii konkursu indywidualnego zajmował piąte miejsce po próbie o długości 90 m. W drugim skoku lądował siedem metrów dalej i ostatecznie był szósty. W konkursie drużyn Polacy zdobyli złoty medal, a Biegun skakał na 92,5 m i 102 m.

Do końca sezonu startował w konkursach Pucharu Kontynentalnego – w Iron Mountain plasował się na 48. i 20. pozycji, w Seefeld nie punktował w obu konkursach, w Falun był 23. i 33. 9 marca w Zakopanem zajął najwyższe miejsce w sezonie. Po pierwszym skoku na 128 m był liderem, jednak drugi o długości 115,5 m zepchnął go na piąte miejsce. Dzień wcześniej był 21.. Sezon PK zakończył 38. miejscem w Niżnym Tagile.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Bieguna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Bieguna na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Bieguna na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Grand Prix chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Grand Prix chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Mistrzostwa Polski

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów (indywidualnie) 
Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów (indywidualnie) 
Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1994
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Gilowicach (powiat żywiecki)